

lata 60. 
 1965 – rozpoczęcie prac na Multicsem, zespół naukowców z Bell Labs, MIT i General Electric, wśród tych pierwszych Ken Thompson
 1969
 kwiecień AT&T porzuca projekt Multicsa
 pierwsza wersja Unix napisana w asemblerze komputera PDP-7 przez Kena Thompsona w ośrodku Bell Labs firmy AT&T (stan New Jersey, USA)

lata 70. 
 1971 – port Uniksa na nowe komputery PDP-11 firmy DEC
 1973
 Unix Third Edition, Douglas McIlroy staje się pomysłodawcą potoku (ang. pipe)
 Unix Fourth Edition, pierwsza napisana w C, co zaowocowało przenośnością systemu
 1975 – Unix Sixth Edition – inaczej Wersja Szósta – rozprowadzana nieodpłatnie w uczelniach dla zastosowań akademickich, dał początek rozszerzeniom BSD
 1976 – John Lions na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii pisze komentarz do kodu Uniksa. Tzw. Lions Book zawiera pełny kod v.6
 1977 – pod koniec roku ukazują się pierwsze taśmy 1BSD, rozszerzenia Uniksa z Uniwersytetu Kalifornijskiego Berkeley (UCB)
 1978 – w połowie roku ukazują się taśmy 2BSD
 1979
 wydanie 3BSD
 Unix 7th edition – the last true Unix – zawiera język C, UUCP i powłokę Bourne’a. Przeniesiony na nowe komputery DEC VAX kernel liczył 40 Kb. Wersja była długo traktowana jako podstawa standaryzacji przed pojawieniem się norm IEEE i POSIX.

lata 80. 
 1980 – w Santa Cruz Operation (SCO) na licencji od AT&T i na zamówienie firmy Microsoft powstaje Xenix, pierwszy Unix dla PC
 1983
 rozpoczęcie projektu GNU (GNU's Not UNIX)
 System V – pierwsza komercyjna wersja Uniksa AT&T
 nagroda Turinga dla Dennisa Ritchie i Kena Thompsona.
 1984
 pojawia się idea open system – powstaje X/Open
 Sun udostępnia specyfikację NFS
 Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley wydaje wersję 4.2BSD obejmującą protokół TCP/IP
 DEC wydaje pierwszą wersję Ultriksa
 wydano wersję System V Release 2 (SVR2)
 istnieje około 100 tys. instalacji Uniksa
 1985 – Manifest GNU ukazuje się w marcowym numerze magazynu Dr. Jobb's Journal

 1986
 wydano wersję 4.3BSD – zawierającą serwer DNS
 Hewlett-Packard prezentuje HP-UX, własną wersję Uniksa
 IBM wydaje AIX (Advanced Interactive eXecutive) na bazie SVR 1 i 2 oraz BSD4.3
 1987
 wydano wersję System V Release 3 (SVR3)
 istnieje około 750 tys. instalacji Uniksa
 Andrew S. Tanenbaum udostępnia pierwszą wersję MINIX, edukacyjnego, uniksopodobnego systemu o architekturze mikrojądra
 1988
 publikacja standardu POSIX.1. Powstają konkurencyjne UNIX International (związek AT&T i Sun Microsystems) i Open Software Foundation (OSF, pozostali sprzedawcy Uniksów), organizacje standaryzujące Uniksa
 Silicon Graphics prezentuje IRIX 3.0 oparty na System V wraz z rozszerzeniami BSD
 1989
 wydano wersję System V Release 4 (SVR4), ujednolicając System V, BSD oraz Xenix
 przedstawiono SCO UNIX System V/386, pierwszy Unix spoza AT&T, który ma prawo być sprzedawany pod tą nazwą

lata 90. 
 1991
 styczeń – Williama i Lynne Jolitz udostępniają 386BSD, port Uniksa na ogólnodostępną architekturę IBM PC
 Solaris 2 (oparty na System V) wydany przez Sun Microsystems
 25 sierpnia 1991, Linus Torvalds ogłasza prace nad Linuksem
 1992 – 22 grudnia, Novell kupuje UNIX System Laboratories od AT&T
 1993
 4.4BSD
 Novell przekazuje prawa do marki Unix i Single UNIX Specification X/Open
 20 kwietnia – ukazuje się NetBSD 0.8
 grudzień – premiera FreeBSD 1.0 (na bazie 4.3BSD Net/2)
 koniec roku – SVR4.2MP, ostatnia wersja Systemu V z Unix System Laboratories (USL)
 1994
 4.4BSD-Lite
 powstają firmy Red Hat oraz Caldera
 13 marca – wydanie Linux 1.0
 czerwiec – ugoda między Novellem a UCB w sprawie kodu BSD
 26 października – wydanie NetBSD 1.0 oparte na kodzie 4.4BSD Lite wolnym od roszczeń Novella
 listopad – wydanie FreeBSD 2.0 na tej samej bazie co NetBSD 1.0, tym samym uwolnione od roszczeń procesowych Novella
 grudzień – Theo de Raadt odchodzi z NetBSD, powstaje projekt OpenBSD
 1995
 Novell sprzedaje SCO prawa do UnixWare
 7 marca – ukazuje się Linux 1.2
 1996
 powstaje The Open Group po zjednoczeniu Open Software Foundation z X/Open.
 9 czerwca – ukazuje się Linux 2.0
 1997
 druga wersja Single UNIX Specification, rozszerzona o tryb czasu rzeczywistego, wątki, 64-bitowość. Dostępna na WWW.
 wydanie MINIX 2.0 kompatybilnego z POSIX.1
 1998 – twórcy Uniksa, Dennis Ritchie i Ken Thompson otrzymują amerykański Narodowy Medal Technologii
 1999 – 26 stycznia – ukazuje się Linux 2.2
 2000
 2 sierpnia – Caldera, dystrybutor Linuksa przejmuje SCO

Pierwsza dekada XXI wieku 
 2001
 trzecia wersja Single UNIX Specification, powstaje IEEE POSIX
 4 stycznia – Linux 2.4
 2002
 23 stycznia – Caldera/SCO udostępnia kod gałęzi research Unix od V1 po 32V na licencji BSD
 2003
 19 stycznia – prezentacja FreeBSD 5.0
 9 marca – Caldera/SCO wytacza proces IBM o wprowadzenie do Linuksa jej tajemnic technologicznych, grozi innym dystrybutorom Linuksa
 17 grudnia – Linux 2.6

Zobacz też 
 historia informatyki
 historia systemu operacyjnego Unix

Przypisy

Bibliografia 
 

Historia informatyki

Historie wydań oprogramowania